Пенягино:
 Пенягино — бывшая деревня, вошедшая в состав Москвы.
 Пенягино — платформа Рижского направления Московской железной дороги.